Jean Bernard (1907-2006) – lekarz francuski, hematolog, członek Akademii Francuskiej
 Jean Bernard, znany bardziej jako Jean-Marc Bernard (1881-1915) – francuski poeta i pisarz

Zobacz też 
 Jean-David Bernard – francuski wioślarz, reprezentant Francji w wioślarskiej ósemce podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Atenach
 Jean-François Bernard – francuski kolarz szosowy, startował w zawodowym peletonie w latach 1984–1996
 Jean Bernard Léon Foucault – francuski fizyk i astronom, odkrywca prądów wirowych (zwanych również prądami Foucaulta)